Андре́й Андре́ев: Андреев, Андрей (1887—1967) — художник кино, оператор.
 Андреев, Андрей (род. 1974) — интернет-предприниматель.
 Андреев, Андрей Александрович (1907—1999) — Герой Социалистического Труда.
 
 Андреев, Андрей Андреевич (1895—1971) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Андреев, Андрей Владимирович (род. 1956) — российский дипломат.
 Андреев, Андрей Григорьевич (1927—1990) — начальник Белорусской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Андрей Дмитриевич (род. 1947) — театральный режиссёр.
 Андреев, Андрей Иванович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Андрей Матвеевич (1905—1983) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Андреев, Андрей Михайлович (род. 1959) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Андреев, Андрей Николаевич (1803—1831) — декабрист.
 Андреев, Андрей Парфёнович (1855—1924) — русский контр-адмирал, участник Русско-японской войны.
 Андреев, Андрей Юрьевич (род. 1970) — исполнитель русского шансона, бард.

См. также 
 Паровоз «Андрей Андреев»
 Тепловоз «Андрей Андреев»

</noinclude>